TMK hat verschiedene Bedeutungen:

 TMK (Raumfahrtprojekt), russisches Raumfahrtprojekt
 TMK (Unternehmen), russisches Unternehmen der Stahlindustrie
 Trupat e Mbrojtjës së Kosovës, das Kosovo-Schutzkorps
 Türkisches Zivilgesetzbuch (Türk Medenî Kanunu)
 k.u.k. Technisches Militärkomitee, Teilorganisation der österreichisch-ungarischen Streitkräfte

TMK